Нидда (Nidda; Niddah) может означать:

Еврейский термин 
 Нидда () — ритуальный статус женщины в иудаизме.
 Нидда — один из 12 трактатов Техарот; имеется в Мишне, Тосефте и в обоих Талмудах, касается менструирующих женщин и рожениц.

Топонимы 
 Нидда — город в Германии.
 Нидда — река в Германии.

См. также 
 «Барайта де Нидда»
 Круг фон Нидда, Фридрих (1776—1843) — немецкий поэт.
 Нида (значения)

Примечания